Smälteryd kan syfta på:

 Anstalten Smälteryd – en tidigare öppen anstalt i Sätila, Marks kommun 1946–2010
 Smälteryd (naturreservat) – ett naturreservat i Marks kommun